Osoby:
 Philipp von Hoerde – niemiecki ksiądz

Inne:
 Hoerde – ród

Zobacz też:
 Hörde